Labarca ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Labarca (1886–1975), chilenische Diplomatin, Hochschullehrerin und Frauenrechtlerin
 Eduardo Labarca (* 1938), chilenischer Erzähler, Essayist, Journalist und Rechtsanwalt